Pelayos de la Presa är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Pelayos de la Presa ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjöarna  Pantano de San Juan och Pantano de San Juan.

Terrängen runt Pelayos de la Presa är huvudsakligen lite kuperad. Pelayos de la Presa ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Aguaenfría,  meter över havet,  km söder om Pelayos de la Presa. Runt Pelayos de la Presa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Martín de Valdeiglesias,  km väster om Pelayos de la Presa. Omgivningarna runt Pelayos de la Presa är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid